Gammelgårdstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gammelgårdstjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 724477-169064), sjö i Skellefteå kommun, 
Gammelgårdstjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 724495-169055), sjö i Skellefteå kommun, 
Gammelgårdstjärnen, sjö i Åsele kommun,  (9,14 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn